Kontraktion kan syfta på:

 Kontraktionsavbildning – inom matematik en avbildning där avståndet mellan två punkter före avbildningen är större än avståndet mellan dem efter avbildningen
 Muskelkontraktion – en processen då en muskel drar ihop sig och blir kortare
 Kontraktion (grammatik) – en förkortad version av ord, stavelse eller ordgrupp